Kilo puede referirse a:
 Kilo (prefijo), prefijo que representa 103 (=1000) en el Sistema Internacional de Unidades, representado con una ‘k’ minúscula desde la Conferencia General de Pesas y Medidas en 1960.
 Kilo, acortamiento coloquial de kilogramo (el símbolo escrito es kg), la unidad de masa del Sistema Internacional de Unidades.
 Kibi-, prefijo que representa 210 (=1024) en informática y telecomunicación, donde se confunde en ocasiones con ‘kilo-’.

Enlaces externos